Irish Masters 1996 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1996 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 26 по 31 марта 1996 года в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Даррен Морган, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 9:8.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 6 побед

 Джеймс Уоттана 6:4 Джон Хиггинс  
 Кен Доэрти 6:3 Джимми Уайт  
 Джо Свэйл 6:4 Джон Пэррот  
 Даррен Морган 6:4 Алан Макманус

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

1996 год в снукере
Irish Masters